Hohenzollern-njemačka dinastija
Hohenzollern-Sigmaringen-kadetska grana dinastije Hohenzollern
Hohenzollern-Hechingen-podgrana dinastije Hohenzollerna i istoimena grofovija
Hohenzollern-Haigerloch-podgrana dinastije Hohenzollerna i istoimena grofovija
Hohenzollern- pruska pokrajina
Hohenzollern - jahta dinastije Hohenzollerna
dvorac Hohenzollern